Tiefsttemperatur steht für:
 das nächtliche Minimum der Lufttemperatur
 die tiefste je gemessene Lufttemperatur eines Ortes – siehe Temperaturextrema
 das tiefste Monatsmittel einer Klimazone – siehe Jahreszeitenklima
 ein regionaler Kältepol auf der Erdoberfläche
 das vertikale Temperaturminimum in der Atmosphäre – siehe Tropopause
 die extremsten Methoden der Tieftemperaturphysik
 die minimale Körpertemperatur im Schlaf – siehe Basaltemperatur.